Biel kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Biel, stad, Bern, 
 Biel, Valais, en ort i kommunen Goms,

Spanien 

 Biel, Aragonien – kommun i Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Biel (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza,